Odinzow ist der Familienname folgender Personen:

 Igor Alexandrowitsch Odinzow (1937–2020), russischer Offizier und Baumeister
 Michail Petrowitsch Odinzow (1921–2011), sowjetischer Pilot
 Wladimir Iwanowitsch Odinzow (1960–1979), sowjetisches Todesopfer an der Berliner Mauer